El acrónimo SAX puede referir a:
 Adolphe Sax, Creador del saxofón.
 Salut, Amor i Xarxa, evento anual de la comunidad guifi.net
 Simple API for XML, la API estándar de facto para usar XML en Java.
 Sax, una localidad de Alicante.
 Sax, nombre acortado del saxofón.
 Sax, seax, sex o sachsum, un tipo de daga propia de los pueblos germánicos.